Guillaumet est un patronyme porté par :
 , cycliste français ;
 Gérald Guillaumet (1946-), chimiste et universitaire français ;
 Gustave Guillaumet (1840-1887), peintre orientaliste français ;
  (1872-1930), auteur et compositeur catalan ;
 Henri Guillaumet (1902-1940), aviateur français ;
 Jean Guilhomet, parfois Jean Guillaumet, dit Jean de Chartres (vers 1465 - vers 1513), sculpteur français ;
 Jean-Louis Guillaumet (1934-2018), botaniste français ;
 Manuel Théodore Guillaumet, docteur en médecine français.

et aussi 
 Guillaumet, les ailes du courage, film de Jean-Jacques Annaud, 1995 ;
 Château des Guillaumets, château dans l'Allier.

Homonymie de patronyme